Flatwood (Alabama)
 Flatwood (Kentucky)
 Flatwood (Mississippi)
 Flatwood (Missouri)
 Flatwood (North Carolina)
 Flatwood (Tennessee)
 Flatwood (Texas)
 Flatwood (Virginia)